In 2021 werd het 102de Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 februari tot 23 mei en werd georganiseerd door de FMF. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran